Lo schiaffo (Red Dust) – film del 1932 diretto da Victor Fleming 
Lo schiaffo (La Gifle) – film del 1974 diretto da Claude Pinoteau
Lo schiaffo (The Slap) – romanzo di Christos Tsiolkas